Wulfstan est un nom vieil-anglais composé des éléments  « loup » et  « pierre ».

 Wulfstan (mort en 956) est archevêque d'York de 931 à 952.
 Wulfstan Lupus (mort en 1023) est successivement évêque de Londres, évêque de Worcester et archevêque d'York (1002-1023).
 Wulfstan (mort en 1095) est évêque de Worcester de 1062 à 1095.
 Wulfstan de Hedeby est un commerçant du .
 Wulfstan Cantor est un moine et poète de la fin du  – début du .

Anthroponyme anglo-saxon